é um asteroide descoberto em 22 de outubro de 2003 por James Whitney Young do Observatório de Table Mountain localizado perto de Wrightwood, Califórnia.

Ligações externas 
 Ficha do satélite no Banco de dados JPL de corpos pequenos da NASA

Objetos astronômicos descobertos em 2003